Typhlops reuteri — змія, найменший представник родини Сліпунів. Відомості про нього ще досить обмежені.

Опис 
Загальна довжина досягає 10 см. Дуже маленька голова, очі приховані під шкірою. Тулуб червеподібний, циліндричний. Хвіст короткий. Колір шкіри здебільшого однорідний — темних барв.

Спосіб життя 
Полюбляє лісисту місцину низьких та середніх висот. Ховається здебільшого у норах під землею або під листям. Живиться личинками мурашок.

Це яйцекладна ящірка. Самиця відкладає до 2 яєць.

Розповсюдження 
Мешкає на о. Носі-Бе поблизу о. Мадагаскар.

Джерела 
 Wallach, V. & Glaw, F. 2009. A new mid-altitude rainforest species of Typhlops (Serpentes: Typhlopidae) from Madagascar with notes on the taxonomic status of T. boettgeri Boulenger, T. microcephalus Werner, and T. capensis Rendahl. Zootaxa 2294: 23-38

Тварини, описані 1881
Сліпуни
Ендемічна фауна Мадагаскару
Плазуни Мадагаскару